Матусов — фамилия

 Матусов, Майкл (род. 1968) — американский профессиональный игрок в покер.
 Матусов, Григорий Исаакович — участник Великой Отечественной войны, танкист, награждён советскими и иностранными наградами.
 Матусов, Яков Наумович (1908—1967) — советский чекист, писатель.

Топоним 
 Матусов — село в Шполянском районе Черкасской области Украины.

См. также